Sono varie le scuole navali militari "Nakhimov" ad aver portato negli anni, tra parentesi il periodo di attività:
 Scuola navale militare "Nakhimov" di Tbilisi (1943-1955)
 Scuola navale militare "Nakhimov" di Riga (1945-1953)
 Scuola navale militare "Nakhimov" di Leningrado (1944-1992)
 N.B.: la città di Leningrado ha cambiato nome in San Pietroburgo, la scuola continua ininterrottamente la propria attività nella sua sede storica.